Arquebisbat Catòlic de Washington (del seu nom en anglès Archdiocese of Washington), arquebisbat de l'església catòlica a Washington DC
 Aliança Democràtica Valona (del seu nom en francès Alliance Démocratique Wallonne), partit polític de Valònia
 Acadèmia Alemanya de Ciències de Berlín (del seu nom en alemany Akademie Der Wissenschaften), institució de recerca científica de la República Democràtica Alemanya
 Animal Diversity Web, base de dades del museu de zoologia de la universitat de Michigan